Russell Crossing puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Russell Crossing (Maine)
 Russell Crossing (Texas)